— тип японских эскадренных миноносцев времён Первой мировой войны.

Строительство 
Заказаны британской компании «Ярроу» по программе 1912 года(«8+8»), в связи с очень высокой стоимостью и неудачным вооружением эсминцев типа «Умикадзэ» собственной постройки. Таким образом, это были последние японские эсминцы, построенные не в самой Японии (помимо трофеев).

На кораблях этого использовались такие передовые для японского флота решения, как чисто нефтяное отопление котлов и паровые турбины Брауна-Кёртисса с зубчатой передачей. Предполагалось также, что они станут первыми японскими эсминцами с 533-мм торпедами (из-за Первой мировой войны эсминцы типа «Исокадзэ» собственной постройки вошли в строй раньше), а также будут иметь дизельные двигатели для экономичного хода(не были установлены по причине их острого дефицита в Великобритании после начала войны).

История службы 
Хотя постройка «Уракадзэ» была завершена ещё в октябре 1915 года, в условиях шедшей Первой мировой войны о перегоне его в Японию не могло быть и речи. В результате, в состав японского флота корабль был введён лишь в 1919 году.
В силу морального устаревания «Уракадзэ» был исключен из состава флота в 1936 году и использовался после этого в качестве блокшива «Хайкан  Потоплен 18 июля 1945 года в гавани Йокосуки во время налёта американской палубной авиации. Корпус был позже поднят и разобран в 1948 году.

«Кавакадзэ» ещё до окончания постройки, 3 июля 1916 года, был продан итальянскому флоту, переименован сначала в «Интрепидо», а затем 25 сентября — в «Аудаче». На корабле было установлено итальянское артиллерийское вооружение  орудий с длиной ствола 35 калибров). Участвовал в боевых действиях против австро-венгерского флота в Адриатике.

С 1929 года переклассифицирован в миноносец, с  являлся кораблём управления для дистанционно управляемого корабля-мишени «Сан Марко».
После капитуляции Италии стоявший в Венеции «Аудаче» 12 сентября 1943 года был захвачен немцами и в октябре после перевооружения (установлено  орудия с длиной ствола 45 калибров и десять 20-мм зенитных автоматов) введён в строй под названием   действовал в составе  эскортной флотилии Кригсмарине в Адриатическом море, 1 ноября 1944 года был потоплен британскими эскортными миноносцами «Эвон Вэйл» и «Уитлэнд» в бою у острова Паг.

Представители

Литература 
 
 [wunderwaffe.narod.ru/Magazine/BKM/Jap_DD/ Патянин С. В. Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии 1879—1945 гг.]

Военно-морской флот Японской империи
Эскадренные миноносцы Японии